Пустошь — многозначный термин.
 Пустошь — название формы рельефа местности.
 Пустошь — в дореволюционной России участок земли, заброшенный прежними владельцами, по каким-либо причинам.
 Пустошь — усреднённое название местности в постапокалиптических вселенных.

Топоним 
 Пустошь — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Пустошь — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Пустошь — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Пустошь — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Пустошь — деревня в Андомском сельском поселении Вытегорского района Вологодской области.
 Пустошь — деревня в Коштугском сельском поселении Вытегорского района Вологодской области.
 Пустошь — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Пустошь — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Пустошь — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Пустошь — деревня в Сыктывдинском районе Коми.
 Пустошь — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Пустошь — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Пустошь — деревня в Гдовском районе Псковской области.

См. также